Мадара:

 Мадара — село в Болгарии, известное памятником «Мадарский всадник».
 Мадара (завод) — машиностроительный завод в городе Шумен (Болгария).

 Мадара Лидума — латышская биатлонистка.
 Мадара Утиха — персонаж манги и аниме «Наруто».
 Мадара (斑), или же Nyanko-sensei — персонаж манги и аниме «Тетрадь дружбы Нацумэ» («Natsume Yuujinchou»).

См. также 
 Madara — мини-альбом японской группы The Gazette.